Deme Zoltán (1949) filmrendező, irodalomtörténész
Deme Zoltán (1950) üzemmérnök, szövetkezeti elnök
Deme Zoltán (1954) evangélikus lelkész, országgyűlési képviselő